Čakanovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Čakanovce, comune del distretto di Lučenec, nella regione di Banská Bystrica
Čakanovce, comune del distretto di Košice-okolie, nella regione di Košice